41-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 15 по 21 октября 1966 года в Берлине (ГДР). В нём приняли участие 117 спортсменов из 28 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 46-й чемпионат Европы.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Берлине
Чемпионаты мира в ГДР
Октябрь 1966 года
Спорт в Германии в 1966 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии